История почты и почтовых марок Маньчжоу-го относится к периоду существования в первой половине XX века марионеточного государства Маньчжоу-го (на китайском языке означает «Государство маньчжуров»), созданного в 1932 году (после оккупации этой китайской территории в 1931 году Японией) и прекратившего своё существование в 1945 году (после поражения Японской империи в конце Второй мировой войны). В почтовом обращении этого государства находились собственные почтовые марки.

Выпуски почтовых марок

Первые марки 
Первые почтовые марки Маньчжоу-го увидели свет 28 июля 1932 года. Был выпущен ряд марок разных номиналов с рисунком двух видов: пагода в Ляояне и портрет императора Пу И. Первоначально надпись на китайском языке гласила: «Почтовая администрация государства маньчжуров».

Последующие эмиссии 
В 1934 году был эмитирован новый выпуск с надписью «Почтовая администрация Маньчжурской империи».

В 1935 году появились марки с гербом Маньчжоу-го (в виде орхидеи), а в 1936 году — с изображением «Священных белых гор».

В 1936 году также вышла в обращение новая стандартная серия с изображением разных сцен и с гербом государства. В период 1937—1945 годов было эмитировано множество памятных марок: к годовщинам его создания, в ознаменование принятия новых законов, в честь Японии, к примеру, по случаю 2600-летия Японской империи в 1940 году.

Последний выпуск почтовых марок Маньчжоу-го состоялся 2 мая 1945 года, в честь 10-летия императорского указа «Одна добродетель, одно сердце», изданного в знак солидарности Маньчжоу-го с Японией. На рисунке единственной почтовой миниатюры этого выпуска было дано вписанное в круг название указа.

После ликвидации этого государства почтовые органы-правопреемники на местах нанесли на уцелевшие запасы почтовых марок оттиски ручными штампами текста «Китайская республика» на китайском языке. Кроме того, в течение 1946—1949 годов почтовые администрации Порт-Артура и Даляня сделали надпечатки на многих почтовых марках Маньчжоу-го.

См. также 
 История почты и почтовых марок Китая
 Маньчжоу-го

Примечания

Литература 
 
  
 Rossiter S., Fowler J. The Stamp Atlas: A Unique Assembly of Geography, Social and Political History, and Postal Information. — 1st edn. — , Sydney: Macdonald, 1986. — 336 p. — ISBN 0-356-10862-7.
 Stanley Gibbons Limited: различные каталоги «Стэнли Гиббонс».
 XLCR Stamp Finder and Collector’s Dictionary. — Thomas Cliffe Ltd, c. 1960.

Ссылки 

 AskPhil — Glossary of Stamp Collecting Terms
 
 
 
 

Маньчжоу-го
Маньчжоу-го
Маньчжоу-го